Roland Garros in 1974 bij de vrouwen werd voor de 67e keer gehouden. De Amerikaanse Chris Evert won het toernooi door in de finale de Sovjet-Russin Olga Morozova met 6-1 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Chris Evert (winnares)
  Virginia Wade (tweede ronde)
  Olga Morozova (finale)
  Helga Masthoff (halve finale)
  Pat Pretorius (afgemeld)
  Martina Navrátilová (kwartfinale)
  Kazuko Sawamatsu (eerste ronde)
  Julie Heldman (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1974